CSS Smart Grid — сучасний CSS-Framework, інструмент веб дизайнера, котрий полегшує етап проектування дизайну сайтів, вебсторінок і т.і.. Ліцензія на використання: MIT (), безкоштовно.

Проект  є на Github. Останній "коміт" 2015 року.

Розробники декларують окрім швидкості, що даний фреймворк розроблено для мобільного дизайну в першу чергу.
 
Серед подібних CSS- фреймворків Скелетон, та більш важчі: HTML5 Boilerplate, 960.gs, Bootstrap(з JavaScript-ом), .

Важливим недоліком є проблема підтримки старих версій броузерів для Інтернету (зокрема, Інтернет Експлорера версії нижче 7, хоч певні рішення передбачені і для цих версій).
Перевагою є невеликий розмір та використання SASS. 

Актуальна версія на 2018 — v.5.1.6 (реліз від 1/07/2015, розмір ~ 18Кб).

Посилання 
 Схема сітки фремворка CSS Smart Grid 
 Офіційний сайт 
 The MIT License (MIT)

Див. також 
Фреймворки каскадних таблиць стилів

Вебдизайн
Вебпрограмування
Каскадні таблиці стилів